Курка:
 Ку́рка — самка петуха (курица).
 Курка — река в Ивановской области России, приток Нерли.
 Курка — река в Краснодарском крае России.
 Курка — река в Польше, приток Любши (бассейн реки Ныса-Лужицка).
 Курка — урочище, полуостров на озере Мамры (Польша).

Фамилия 
 Курка, Василий Тимофеевич (1925—1945) — советский снайпер.
 Курка, Карел (род. 1922) — чехословацкий дипломат и политик.